Hans Jenny (pedologo) (1899-1992), geografo, pedologo
Hans Jenny (cimatica) (1904-1972), fisico, padre della cimatica